Republika, državno uređenje u kojem narod (ili osobe koje imaju pravo glasa)  biraju predstavnike koje će ih zastupati na određeno vremensko razdoblje
 Država (Platon), Platonovo djelo, prevedeno i kao Republika
 Republika (časopis), mjesečnik za književnost, umjetnost i društvo
 Republika (TV serija), dokumentarno-igrani televizijski serijal o Dubrovačkoj Republici